Castoro ist der Familienname folgender Personen:

 Michele Castoro (1952–2018), Erzbischof von Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo

Siehe auch:

 Castoro Sei, Arbeitsschiff des größten italienischen Offshore-Dienstleisters Saipem 
 Castoro 7, Arbeitsschiff, das unter der Flagge von Panama fährt und als seegehendes Pipelinelegeschiff eingesetzt wird
 Castoro 10, Arbeitsschiff des größten italienischen Offshore-Dienstleisters Saipem